Jorge Alejandro Contreras Lira (Santiago, 3 de julho de 1960) é um ex-futebolista chileno.

Carreira 
Jorge Contreras representou a Seleção Chilena de Futebol nas Copa América de 1987 e 1991.

Ligações externas 
 Perifl de Jorge Contreras no site do National Football Teams

Nascidos em 1960
Naturais de Santiago (Chile)
Futebolistas do Chile
Treinadores de futebol do Chile
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica
Futebolistas do Club Social y de Deportes Concepción
Futebolistas do Club Deportivo Palestino
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Wanderers
Futebolistas da Unión Deportiva Las Palmas
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987
Jogadores da Copa América de 1991